Олена Лиховцева і Ірода Туляганова були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі. Володарки вайлд-кард Лізель Губер і Саня Мірза виграли титул, у фіналі перемігши третю сіяну пару Лі Тін і Сунь Тяньтянь з рахунком 7–6(7–1), 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 

Тур WTA 2004
Bangalore Open